Jiménez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mauricio Jiménez
 María Luisa Jiménez